PP4 peut faire référence à :
 une catégorie dans le classement international de Scrabble francophone,
 un prototype du AgustaWestland EH101, un hélicoptère,